СНС се може односити на:
 Српска напредна странка, владајућа политичка странка у Републици Србији
 Српска напредна странка (Краљевина Србија), бивша политичка странка у Краљевини Србији
 Српска напредна странка (Република Српска), политичка партија у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Српска народна странка (Хрватска), ванпарламентарна политичка странка у Републици Хрватској која заступа интересе српске националне мањине
 Српска народна странка (Црна Гора), бивша политичка странка у Црној Гори
 Српска народна странка (Приморје), бивша политичка странка српског народа на аустроугарском приморју, односно у царској Краљевини Далмацији
 Словачка народна странка, националистичка политичка странка у Словачкој
 Словеначка национална странка, националистичка политичка странка
 Калај(II)-сулфид
 Симпатички нервни систем

Скраћенице